

Localidades

Hardt (Baden-Württemberg)
Hardt (Westerwaldkreis)

Desambiguações de topônimos